Игорь Юрьевич Казарин (род. 5 января 1972 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Игорь Казарин - воспитанник новосибирского хоккея с мячом. С сезона 1988/89 играл в составе КХМ «Сибсельмаш». Лишь в 1993-95 годах покидал родную команду (играл за ленинск-кузнецкий «Шахтёр»). Завершив карьеру в 2005 году, играл в «Сибсельмаш-2». В составе новосибирского «Сибсельмаша» забил 220 мячей, в ленинск-кузнецком «Шахтёре забил 37 мячей»

Возглавляет список лучших бомбардиров «Сибсельмаша» (220 мячей).

В настоящее время работает в системе КХМ «Сибсельмаш».

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата России - 1995/1996, 1996/1997
  Серебряный призёр Спартакиады народов РСФСР - 1989.

Включался в список 22 лучших игроков сезона - 1997

  Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей - 1989 
  Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров - 1990

Статистика выступлений в чемпионатах СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 30 команд 

  1.Саяны             = 24 мяча 16.Старт             =  7
  2.Маяк              = 21      17.Металлург Б.      =  6
  3.Кузбасс           = 17      18-19.Черемшан       =  5
  4-6.Байкал-Энергия  = 16      18-19.Волга          =  5
  4-6.СКА-Нефтяник    = 16      20-23.Северониель    =  4
  4-6.Юность О.       = 16      20-23.Строитель С.   =  4
  7.Енисей            = 14      20-23.Север          =  4
  8-10.СКА-Свердловск = 12      20-23.СКА-Забайкалец =  4
  8-10.Водник         = 12      24-25.Заря Н.        =  3
  8-10.Агрохим        = 12      24-25.Лесохимик      =  3
 11.Уральский трубник = 11      26-28.Родина         =  2
 12.БСК               =  9      26-28.Восток         =  2
 13-15.Динамо М       =  8      26-28.Шахтёр Л-К     =  2
 13-15.Зоркий         =  8      29-30.Динамо А-А     =  1
 13-15.Динамо-Казань  =  8      29-30.Вымпел         =  1

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 113 играх 
по 2 мяча забивал  в  49 играх  
по 3 мяча забивал  в  14 играх  
по 4 мяча забивал  в   1 игре  
Свои 257 мячей забросил в 177 играх, в 203 играх мячей не забивал.

Ссылки 
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Шахтёр» Ленинск-Кузнецкий
 Igor Kazarin
 Игорь Казарин на сайте Сибсельмаш-99